Кало́ев — осетинская фамилия. Известные носители:

 Калоев, Александр Александрович (1918—1943) — Герой Советского Союза.
 Калоев, Артур Ахсарбекович (род. 1967) — заслуженный тренер России по вольной борьбе.
 Калоев, Борис Александрович (1916—2006) — советский и российский этнолог.
 Калоев, Виталий Константинович (род. 1956) — убийца авиадиспетчера, одного из подозреваемых в причастности к авиакатастрофе над Боденским озером.
 Калоев, Владимир Юрьевич (род. 1973) — советский и российский футболист.
 Калоев, Георгий — советский борец вольного стиля.
 Калоев, Георгий Александрович (1916—1987) — Герой Советского Союза.
 Калоев, Заур Григорьевич (1931—1997) — советский футболист.
 Калоев, Заурбек Забеевич (1876—1935) — осетинский общественный деятель.
 Калоев, Олег Асланбекович (род. 1958) — советский борец вольного стиля.
 Калоев, Фёдор Евдокимович (1940—1983) — заслуженный тренер России по вольной борьбе.
 Калоев, Хасан Бекович (род. 1961) — российский военачальник, генерал-лейтенант. Первый заместитель начальника Объединенного штаба ОДКБ с 2018 года.